Le Prix à payer () (1996), film américain de F. Gary Gray ;
 Le Prix à payer (2007), film français d'Alexandra Leclère ;
 Le Prix à payer () (2010), film canadien de Deborah Chow ;
 Le Prix à payer () (2014), documentaire canadien d’Harold Crooks ;
 Le Prix à payer (2010), ouvrage de Joseph Fadelle relatant sa conversion au christianisme ;
 Le Prix à payer () (2002),  de la  d'Angel.

Voir aussi